BGX peut faire référence à :
 .
 Bagneux, ville des Hauts-de-seine (92), en France.

Code
Abréviation